Kupea kan syfta på:

 Kupea (djur) – ett släkte av fjärilar
 Kupea (växter) – ett släkte av växter